«1. ФК Сло́вацко» () — чешский футбольный клуб из города Угерске-Градиште, выступающий в Первой лиге.

История 
Основан в 2000 году путём объединения клубов «Синот» и «Словацка Славия». Первым названием было «1.ФК Синот». Но в 2004 году из-за скандала, связанного с коррупцией, клуб лишился титульного спонсора — фирмы «Синот» и был переименован в «ФК Словацко». Высшим достижением клуба является двукратный финал национального кубка. В 2005 году «Словацко» проиграл «Банику» 1:2, а в 2009 году уступил футбольному клубу «Теплице» 0:1.

Прежние названия 
 2000 — 1. ФК Синот ()
 2004 — 1. ФК Словацко ()

Достижения 
 Обладатель Кубка Чехии: 2021/22

Результаты выступления в еврокубках 

По состоянию на 30 июля 2021 года:

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 30 июля 2021 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 30 июля 2021 года:

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Текущий состав 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Первой лиги 
 Статистика матчей на soccerbase.com 

Футбольные клубы Чехии
Угерске-Градиште